Release Me – singolo di Engelbert Humperdinck del 1967
 Release Me – singolo delle Wilson Phillips del 1990, dall'album Wilson Phillips
 Release Me – album dei Dadafon del 2002
 Release Me – singolo di Agnes del 2008, dall'album Dance Love Pop
 Release Me – album di Barbra Streisand del 2012
 Release Me – singolo degli Hooverphonic del 2020